Franklin Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Franklin Park (Florida)
 Franklin Park (Illinois)
 Franklin Park (Maryland)
 Franklin Park (New Jersey)
 Franklin Park (New York)
 Franklin Park (Pennsylvania)
 Franklin Park (Virginia)

Franklin Park steht für:
 Franklin Park (Massachusetts), Park in Boston